Тлалтенанго има више значења:

 Тлалтенанго (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалтенанго (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тлалтенанго (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тлалтенанго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлалтенанго (Тлалтенанго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлалтенанго (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику